V8 (рушій JavaScript)
 V-подібний восьмициліндровий двигун